

Persone 
 Siegfried Meier (1924-1975) – calciatore tedesco
 Christian Meier (1929) – storico tedesco
 Eugen Meier (1930-2002) – calciatore svizzero
 Richard Meier (1934) – architetto statunitense
 Erich Meier (1935-2010) – calciatore tedesco
 Eduard Albert Meier (1937) – contattista svizzero
 John Paul Meier (1942-2022) – biblista e presbitero statunitense
 Dieter Meier (1945) – cantante e musicista svizzero
 Sid Meier (1954) – autore di videogiochi e informatico statunitense
 Heinz Meier (1955 circa) – bobbista svizzero
 Waltraud Meier (1956) – soprano e mezzosoprano tedesco
 Norbert Meier (1958) – calciatore e allenatore di calcio tedesco
 Urs Meier (1959) – arbitro di calcio svizzero
 Daniel Meier (1993) – sciatore austriaco
 Urs Meier (1961) – calciatore e allenatore di calcio svizzero
 Kurt Meier (1962) – bobbista svizzero
 Christina Meier (1966) – sciatrice tedesca
 Roland Meier (1967) – ciclista svizzero
 Silke Meier (1968) – tennista tedesca
 Ursula Meier (1971) – regista e sceneggiatrice svizzera
 Trevor Meier (1973) – hockeista su ghiaccio canadese
 Alexander Meier (1983) – calciatore tedesco
 Sarah Meier (1984) – pattinatrice svizzera
 Barbara Meier (1986) – modella tedesca
 Megan Meier (1992-2006) – vittima del cyberbullismo statunitense

Geografia

Brasile 
 Méier – quartiere della città di Rio de Janeiro (Rio de Janeiro)

Altro 
 Meier – film del 1986 di Peter Timm

Pagine correlate 
Christian Meier
Maier
Meyer
Persone di cognome Meyer